Ратушн́а — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ратушна Галина Єлисеївна (1939) — українська радянська діячка, доярка. Депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань.
 Колесник-Ратушна Ганна Михайлівна (1935) — українська вокалістка, солістка київської опери в 1960-х роках.
 Ратушна Лариса Степанівна (1921—1944) — українська радянська підпільниця. Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Ратушний

Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ